GARV steht für:
 einen 2004 produzierten Dramen- und Kriminalfilm von Puneet Issar
 Gesellschaft zur Förderung der Rundfunkversorgung, Berlin

GARV